Death Match (englisch „tödlicher Kampf“) bezeichnet:

 eine Form des Schaukampfs im Hardcore-Wrestling, siehe Wrestling-Matcharten#Hardcore-Match
 Death Match (Film), einen US-amerikanischen Film von Joe Coppoletta von 1994
 Death Match, einen Horrorroman von Lincoln Child von 2004 (deutscher Titel: Eden – Tödliches Programm)

Siehe auch:

 Celebrity Deathmatch
 Deathmatch, einen Spielmodus von Computerspielen